Crime Does Not Pay – serie cinematografica statunitense di 49 cortometraggi
 Crime Does Not Pay – programma radiofonico antologico statunitense andato in onda dal 1935 al 1952
 Crime Does Not Pay – fumetto statunitense
 Crime Does Not Pay – videogioco del 1991